Mont-Saint-Martin puede referirse a: 
 Mont-Saint-Martin, comuna francesa situada en Aisne.
 Mont-Saint-Martin, comuna francesa situada en Ardenas.
 Mont-Saint-Martin, comuna francesa situada en Isère.
 Mont-Saint-Martin, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.